Мо́рис Ге́рберт Э́ванс (, 3 июня 1901 — 12 марта 1989) — английский актёр театра, кино и телевидения, известный своими интерпретациями шекспировских персонажей. В общей сложности Эванс сыграл в 1875 спектаклях, поставленных по Шекспиру. Его самыми известными ролями на экране стали: Доктор Зайус в фильме «Планета обезьян» 1968 года, Хатч в «Ребёнке Розмари» и Морис, отец Саманты Стивенс, в сериале «Моя жена меня приворожила».

Морис Эванс получил почётную степень доктора наук Гавайского университета и степень доктора наук университета Брандейс. В 1950 году Эванс получил специальную премию «Тони» за руководство театральной труппой. В 1953 году ему была присуждена премия Святого Христофора за главную роль в телевизионном фильме «Гамлет». В 1961 году получил премию «Эмми» за постановку «Макбет» на телевидении. Также трёхлетний срок службы в армии США принёс Эвансу орден «Легион почёта».

В 1987 году была опубликована автобиографическая книга Мориса Эванса «All This… and Evans Too!: A Memoir». Эванс вернулся в Англию в конце 1960-х годов, где и умер 12 марта 1989 года.

Ранние годы 
Эванс родился 3 июня 1901 года в Дорчестере, штат Дорсет. Он был одним из пяти детей Лоры и Альфреда Герберта Эванса, валлийского аналитического химика. Его мать была актрисой и певицей, а отец увлекался постановкой адаптаций романов Томаса Харди для местной любительской труппы. Харди жил в Дорчестере и высоко ценил адаптации и постановки Эванса. Молодой Морис Эванс впервые сыграл на сцене в постановке пьесы Томаса Харди «», которую поставил его отец. Когда Эвансу исполнилось восемь лет его семья переехала в , где Эванс, вместе со своим братом Хью, пел в церковном хоре . Там же он поступил в среднюю  и стал солистом школьного хора, и пел до тех пор, пока голос Эванса «не сломался».

В 1917 году во время Первой мировой войны семья Эвансов переехала в Суррей. После переезда семья находилась в сложном финансовом положении и не могла оплачивать учёбу Эванса, потому он был вынужден устроиться на работу. Первым местом работы Эванса стало музыкальное издательство «Chappell&Co», где он провёл восемь лет своей жизни в качестве офисного работника.

Карьера

Театр 
В 1926 году Эванс присоединился к театральной труппе Сент-Панкраса, тем самым начав карьеру актёра, которая расцветала с необычайной быстротой. Сыграв роль Франциска Ассизского в пьесах , Эванс был приглашён в театральную труппу . В 1926 году он сыграл роль Ореста в спектакле «Орестея» Эсхила. Премьера состоялась в . 1 декабря 1926 года лондонские критики написали: «Мистер Морис Эванс сыграл Ореста. Однажды мы узнаем, что мистер Эванс прилетел из Кембриджа. Позаботьтесь о том, чтобы увидеть его до того, как он станет знаменитым». Затем последовала роль лорда Бельвуара в «Человеке, который съел попомак» Уолтера Тёрнера и роль Святого Антония в пьесе «Чудо святого Антония» Мориса Метерлинка.

В 1927 году Эванс сыграл поэта в «Саду удовольствий» Беатриса Майора, молодого человека в пьесе «» Уильяма Йейтса, Мидира в пьесе «Бессмертный час» , Алджернона Муди в пьесе К. К. Манро «Слух», Марка Ингестре в «Суини Тодд» , поэта в «Потерянной шёлковой шляпе» Лорда Дансени, капитана в пьесе «Андрокл и лев» Джорджа Бернарда Шоу, в «Счётной машине» Райса Элмера, Дон Жуана в одноимённой пьесе Джеймса Элроя Флеккера, две роли в пьесе Теренса Грея «Красные ночи чека», инженера в пьесе братьев Чапеков Йозефа и Карела «Из жизни насекомых», и, наконец, в июне 1927 года Дона Пелегари в драме Луиджи Пиранделло «Каждый по-своему».

В 1927 году Эванс был одним из группы неработающих актёров, где также находился, его друг и напарник по будущему спектаклю, Лоренс Оливье. В октябре 1928 года Эванс появился в пьесе  «», показ которой прошёл в . Критики единогласно были довольны игрой Эванса, в образе злополучного любовника: «Мистер Морис Эванс превратил агонию неудовлетворённой страсти в плоскость трагедии. Способность этого молодого человека к эмоциональной игре весьма примечательна. Это артист, за которым стоит наблюдать».

К концу 1928 года Эванса пригласили для участия в пробной постановке спектакля «Конец пути» по пьесе , режиссёром которой стал Джеймс Уэйл. Спектакль был поставлен в театре  в Лондоне, а затем в 1929 году, в театре Савой, арендованном чикагским театральным менеджером . Это был огромный успех, который принёс популярность Эвансу Морису. Он сыграл молодого офицера Рэли, который умирает в конце пьесы. В 1929 году Эванс дебютировал в кино, сыграв роль наивного юноши Лэнгфорда, в фильме «». Изначально планировалось, что фильм будет немым, но после известия о том, что Альфред Хичкок добавил звук в свой фильм «Шантаж» (1929), было принято решение также сделать фильм звуковым.

В начале 1930-х годов Эванс играл в небольших театрах, но никаких крупных работ у него не было. Чтобы иметь хоть какие-то деньги Эванс открыл свою химчистку в Блумсбери. В 1933 году Эванса пригласили поучаствовать в оперетте «Бал в Савойе». В Лондоне премьера состоялась 8 сентября 1933 года в Королевском театре Друри-Лейн.

Олд Вик 
В 1934 году Эванс присоединился к театральной труппе Олд Вик. Одной из первых работ Эванса в Олд Вик стала игра в пьесе «» . После последовала роль Цезаря в пьесе Уильяма Шекспира «Антоний и Клеопатра», которая принесла Эвансу «уверенность смотреть в будущее». Роль Клеопатры исполнила , а Антония сыграл . Когда Эванс занял место ведущего актёра, ему предложили роль Ричарда II, в одноимённой пьесе Шекспира. Поначалу эта роль отпугнула Эванса и он хотел от неё отказаться, но однажды встретив Джона Гилгуда, тот сказал ему: «Не говори глупостей! Это самая замечательная роль во всём Шекспире для молодого человека». «Вот ещё один пример руки помощи, и в данном случае тот, который оказал самое глубокое влияние на мою карьеру» — вспоминал Эванс.

Имея за плечами две драматические роли, Эванс сыграл молодого знатного падуанца в комедии Шекспира «Много шума из ничего». В 1935 году он исполнил главную роль в постановке Джорджа Бернарда Шоу «Святая Иоанна», а также роль Петруччо в «Укрощение строптивой», вместе с Кэтлин Несбитт. Прежде чем, Эванс был приглашён в Соединённые Штаты, ему выпала возможность исполнить ещё одну шекспировскую роль — Гамлета.

Бродвейские постановки 
Его первым появлением на Бродвее стала роль Ромео в пьесе «Ромео и Джульетта» вместе с Кэтрин Корнелл. Премьера состоялась 23 декабря 1935 года в . Позже Эванс повторил роль Дофина в постановке «Святая Иоанна» в 1936 году. Осенью 1936 года в Лицейском театре Эванс сыграл Наполеона в постановке «», режиссёром которой стал Макс Гордон. Критик  в своей рецензии написал: «Третье появление мистера Эванса на Нью-йоркской сцене подтверждает первое впечатление, что это актёр с душой художника. Он обладает силой, когда это нужно; он может реветь со страстью, достаточной для того, чтобы напугать целую армию; но он также является актёром чувствительным, который знает, что гордость ранит человека внутри, и чувствует её наиболее остро. Его достоинство — это не болезнь, а черта характера». Ещё один критик  из газеты New York Herald Tribune был несогласным в отношении пьесы, написав: «Если вы смогли досидеть до конца спектакля, призывающего вас сочувствовать человеку, который убил половину молодёжи Европы и стал образцом для таких диктаторов, как Гитлер и Муссолини, значит, у вас другое мировоззрение, не такое, как у меня», хотя к игре Эванса он претензий не имел и поздравил его с выступлением. Когда шла последняя неделя показа «Святой Елены», Эвансу пришла телеграмма от Джозефа Вернера Рида, одного из основателей , в которой говорилось: «Ваше выступление в роли Наполеона необычайно трогательно. Бродвей нуждается в Вас, так что не уходите в Голливуд, как все остальные. Удачи». В своей автобиографической книге Эванс написал: «Именно благодаря этой временной репризе произошёл самый важный шаг в моей карьере». После первой встречи и знакомства с Ридом, Эванс обнаружил в своём номере отеля конверт с чеком на сумму 35000 долларов, для осуществления планов по постановке «Ричарда II», от самого Джозефа Рида. Премьера «Ричарда II» состоялась 5 февраля 1937 года в театре Сент Джеймс. Критики были единогласны в восторженных отзывах. Неожиданный успех, который стал сюрпризом театрального сезона 1937 года, позволил Эвансу сыграть Гамлета в 1938 году, Фальстафа в «Генрихе IV» в 1939 году, главную роль в пьесе «Макбет», и  в «Двенадцатой ночи» 1941 года.

Вторая мировая война и армейская секция развлечений 
21 августа 1941 года Эванс получил гражданство США, и принял присягу. В конце 1941 года, во время турне спектакля «Макбет», Эвансу пришла повестка о том, что он должен пройти медицинский осмотр. 15 августа 1942 года Эванс поступил на службу армии США в , и был направлен в  штата Миссури. Позже Эванса перевели на Гавайи в , где он собрал и возглавил армейскую секцию развлечений. Одной из первых постановок, поставленных Эвансом в армии, стала пьеса «Макбет». Исполнить роль леди Макбет была приглашена Джудит Андерсон. Когда было открыто воздушное пространство между Калифорнией и островами, первой приглашённой звездой для участия в спектакле «» стал Борис Карлофф. Также в его постановках приезжали поучаствовать такие звёзды как: Боб Хоуп, Джек Бенни, Иегуди Менухин, , Милдред Нэтвик и многие другие известные актёры и композиторы.

Позже Эванс поставил свою знаменитую сокращённую версию «Гамлета». Эванс хотел подчеркнуть элементы, которые, по его мнению, могли бы поднять «боевой дух войск „путём“ косвенного подхода». Он хотел, чтобы пьеса казалась актуальной и непосредственной для аудитории солдат, многие из которых никогда не видели Шекспира. Эта интерпретация стала настолько популярной, что позже Эванс представил её на Бродвее в 1945 году. Однажды Эванс сказал: «любое театральное начинание, которое имеет цель, такую глупую ерунду, как „искусство ради искусства“, является предательством надлежащего функционирования театра. Если классическая драма не может быть осуществима в уверенности хорошего проката, а также хорошей эстетики, то она, чёрт возьми, вообще не может быть осуществима». Верный этой философии, Эванс приобрёл репутацию одного из самых выдающихся шекспировских актёров и продюсеров. Эванс закончил службу летом 1945 года, дослужившись до звания майора.

Последние театральные работы и уход на телевидение 
После войны Эванс переключил своё внимание на работы Шоу, в частности, как Джон Таннер в «», и как король Магнус в «». В начале 1950-х годов советом театра «» Эванс был назначен почётным художественным руководителем нового драматического отделения, где он успешно продюсировал разнообразные постановки, в которых не всегда принимал участие сам как актёр. В 1951 году его пригласили сняться в фильме «» компании MGM вместе с Этель Берримор, Кинаном Уинном и Анджелой Лэнсбери. В это же время Эванс вступил в профсоюз «», позже став её вице-президентом. Также он стал членом «», и был кооптирован советом управляющих в «» для благотворительной деятельности. Когда Эванс ушёл из «Центра Нью-Йорка», компания RKO предложила ему сняться в фильме «Андрокл и Лев» в роли Цезаря. В конце 1952 года он сыграл в постановке в роли мужа-убийцы «В случае убийства набирайте „М“», а в 1953 году исполнил роль Артура Салливана в фильме «». После этого он продюсировал «», показ которого шёл на протяжении трёх лет и составил 1027 выступлений. Пьеса получила звание «лучшая пьеса сезона» , Пулитцеровскую премию, а также премию Тони по трём номинациям. В скором времени Эванс занял место в руководящем совете ассоциации менеджеров, известной как «», организации которая ведёт переговоры о профсоюзных контрактах и стремится выработать общий кодекс поведения со стороны их продюсеров.

В 1953 году  поставил первую двухчасовую телевизионную постановку «Гамлета», когда-либо показанную на американском телевидении «Зала славы Hallmark», исполнить главную роль был приглашён Морис Эванс. «Тем не менее, несмотря на нашу неопытность в этом деле и несколько „промахов“, которые произошли, выступление в тот день в апреле 1953 года было весьма успешным и должно было ознаменовать поворотный момент в моей карьере» — вспоминал Эванс. Благодаря большому количеству просмотров «Гамлета» по телевизору «Зал славы Hallmark» заключили с Эвансом контракт на серию постановок на телевидении для канала NBC. Начиная с 1953 года, Эванс снялся в большем количестве американских телевизионных постановок Шекспира, чем любой другой актёр, в таких как: «Гамлет», «Макбет» (эта постановка на экране появлялась дважды в 1954 и 1960 годах. Оба раза вместе с Эвансом играла Джудит Андерсон в роли , за которую она оба раза получила премию «Эмми». Эванс получил премию «Эмми» за постановку 1960 года), «Ричард II», «Двенадцатая ночь», «Укрощение строптивой» и «Буря».

20 октября 1955 года в театре «Нил Саймон» открылась расширенная версия пьесы Айры Левина «». Режиссёром пьесы был , а в роли продюсера выступал Морис Эванс. Художник-постановщик Питер Ларкин получил премию «Тони» в 1956 году, а Энди Гриффит был номинирован на премию «Тони» за лучшую мужскую роль. Было показано 796 спектаклей, закрытие состоялось 14 сентября 1957 года.

С октября 1955 года по март 1956 года Эванс был продюсером «Зала славы Hallmark» и спродюсировал «Алису в стране чудес», «Ученика дьявола», «Девушку мечты», «Кукуруза зелена» и «Колыбельную песню». Эванс твёрдо верил, что задача актёра состоит в том, чтобы «руководить общественным вкусом, а не подыгрывать тому, что считается общественным вкусом». В 1959 году Эванс продюсировал и сыграл капитана Шотовера в постановке пьесы «Дом, где разбиваются сердца», а также исполнил роль Просперо в телевизионной версии пьесы «Буря», в компании Ли Ремик в роли Миранды, Ричарда Бёртона в роли Калибана и Родди Макдауэлла в роли Ариэль. В 1960 принимал участие в мюзикле «», где сыграл главную роль преподобного Брока. Последней работой Эванса на Бродвее стала постановка «», написанная Генри Джеймсом. В 1962 году Эванс вместе с Хелен Хейс отправился в тур по 69 городам, чтобы исполнить программу отрывков из произведений Шекспира. Постановка под названием «Возвращение Шекспира» пересекла всю страну и в конечном итоге покрыла 19 тысяч миль.

Кинокарьера 
В 1960-х годах Эванс сыграл роль Мориса, отца ведьмы по имени Саманта Стивенс, в популярном телесериале «Моя жена меня приворожила» вместе с Элизабет Монтгомери и Агнес Мурхед. Он также появился в четвёртом сезоне Даниэля Буна вместе с  в роли французского импресарио Бомарше, сыграл в телесериале «Бэтмен» в декабре 1966 года и в третьем сезоне сериала «» в эпизоде «Эдип в Колоне». В 1968 году исполнил роль Хатча в фильме «Ребёнок Розмари» Романа Полански. Также большой успех Эвансу принесла роль доктора Зайуса в «Планете обезьян» (1968) и в сиквеле «Под планетой обезьян» (1970). Продолжая свои выступления на американском телевидении, он снялся в главной роли последнего сезона «Большой долины» в апреле 1969 года, в эпизоде «Дорога опасностей».

Последние годы и смерть 
Несмотря на то, что Эванс принял американское гражданство в 1941 году, он вернулся в Великобританию к концу 1960-х годов. Помимо нечастых поездок в США и случайных визитов к пенсионерам, нуждающимся в финансовых средствах (в качестве представителя , попечителем которого долгое время был Эванс), он спокойно жил недалеко от Брайтона, где занимался садоводством и любил готовить еду. В 1976 году Эвансу сделали эндопротезирование тазобедренного сустава и суставов на больших пальцах ног, благодаря чему он смог сняться ещё в нескольких фильмах. В 1987 году была опубликована книга Мориса Эванса «All This… and Evans Too!: A Memoir». Эванс умер 12 марта 1989 года в Брайтоне, в возрасте 87 лет от остановки сердца в результате бронхиальной инфекции. Ходили слухи, что Эванс Морис был гомосексуалистом, а перед смертью его друг, бизнес-менеджер и бывший любовник Дэвид «Тэффи» Барлоу, нанимал мальчиков-подростков, чтобы они раздевались и лежали на кровати рядом с Эвансом, чтобы скрасить его последние дни. Эванс никогда не был женат и не имел детей. У него остался родной брат — Хью.

Награды 
В 1937 году Эванс впервые был награждён  за выдающееся исполнение в пьесе «Ричард II». 12 июня 1945 года Морис Эванс получил почётную степень доктора наук Гавайского университета. Кроме того, трёхлетний срок службы в армии США принёс Эвансу орден «Легион почёта». Также Эвансу была присвоена почётная степень доктора наук университета Брандейс. В 1950 году Эванс получил специальную премию «Тони» за руководство театральной труппой City Center в очень успешном сезоне. В 1953 году ему была присуждена премия Святого Христофора за главную роль в телевизионном фильме «Гамлет». В 1957 году Эванс был номинирован на премию «Тони» за лучшую мужскую роль в пьесе за образ короля Магнуса в «Тележке с яблоками». В 1961 году Эванс получил премию «Эмми» за постановку «Макбет» на телевидении.

Оценка творчества 
24 декабря 1935 года после дебюта Мориса Эванса на Бродвее в качестве Ромео критик газеты New York Post  написал: «Ромео мистера Эванса — действительно лучший, самый убедительный, самый симпатичный и самый понятный из всех, кого я, по крайней мере, когда-либо видел. Он динамичный экстраверт, поэт-экспромт, чьи реакции требуют мгновенного высказывания. Сохраняя непостоянство и жестокость своего Ромео, высасывая из каждого его момента эмоции, которые затем овладевают им, мистер Эванс придаёт постановке театра „Мартина Бека“ сюжетный интерес». Также Джон Браун отметил изменения Эванса в следующей постановке «Святая Иоанна»: «В эти вечера трудно поверить, что тот же самый актёр, который в настоящее время даёт такое богатое комическое представление в роли Дофина, совсем недавно был представлен на той же самой сцене в роли необычайно успешного Ромео. Всё, что было приторно-романтичным в его Ромео, в его Чарльзе превратилось в нечто суховато-комическое. Голос другой. Походка изменилась. Личность претерпела полный переворот. Актёр, играющий эти две роли, кажется, имеет так же мало общего, как гранат и кактус».

После премьеры «Ричарда II», которая состоялась 5 февраля 1937 года в театре «Сент Джеймс», восторг критиков был единогласным. Брукс Аткинсон из The New York Times писал: «Эванс Морис отпустил нас из театра с чувством сильного волнения и убеждения, что в мире нет ничего более выдающегося, чем драма и актёрское мастерство». Ричард Уоттс из New York Herald Tribune также хвалил Эванса: «Это захватывающее и запоминающееся представление, которое Морис Эванс вносит в главную роль Короля Ричарда II. Если он сейчас не лучший актёр, которого можно найти на англоязычной сцене, то ему придётся делать это до тех пор, пока один из них не появится». При выходе «Гамлета» в 1938 году, поставленной Морисом Эвансом, и сыгравшим там главную роль, было также много восторженных отзывов. Ежедневная газета The Times не присоединилась к общему энтузиазму и написала: «Мистер Эванс достиг своего нового триумфа в „Гамлете“, сыгранном целиком. Трагедия сыграна восхитительно, а также долго, и мистер Эванс в ночь премьеры был почти снесён со сцены „браво“. Рецензенты подхватили общий дух на следующий день, и превосходные характеристики не знали границ. В этом ликующем хоре не употреблять слово „великий“ стало скупостью. Наш корреспондент, однако, не может им воспользоваться, чувствуя, что игра актёра всегда очень тонкая и иногда электризующая, но в целом неровная — неровная, конечно, на необычайно высоком уровне».

Советский режиссёр Соломон Михоэлс, после посещения США в 1943 году, отмечал обстоятельный подход Эванса к ролям, отличный от прочих бродвейских актёров. Так, Михоэлса сильно впечатлила Вашингтонская шекспировская библиотека, но к его изумлению он узнал, что она практически не востребована у театральных исполнителей. На вопрос кто из них в ней бывает он услышал, что он оказался лишь вторым: «Первым был Морис Эванс, а второй — я». На программных афишах пьесы «Двенадцатая ночь» в газете National Theatre Эванс был представлен как: «Морис Эванс (Мальволио), сыграв в пьесах „Ричард II“, „Гамлет“ и „Генрих IV“ на Бродвее, в общей сложности более четырёхсот спектаклей всего за несколько сезонов, установил не только рекорд, но и прочно вошёл в круг уважения критиков и публики, как самый почитаемый актёр нашего времени».

В мае 2011 года на сайте Filmthreat в обзоре фильма «Буря», снятого для телевидения в 1960 году с Морисом Эвансом и Ричардом Бёртоном в главных ролях, написали: «на пике своей карьеры Эванс прославился как один из величайших шекспировских актёров мира. Театральное величие Эванса гарантировало аншлаги в театрах, а его универсальность позволила ему управлять спектром шекспировского канона от Гамлета до Фальстафа».

Влияние 
Имя Мориса Эванса появилось на обложках трёх книг, опубликованных в Нью-Йорке: «G. I. Production of Hamlets» (1947) издательства Doubleday, «„Человек и сверхчеловек“ с фотографиями из спектаклей Мориса Эванса» (1948) и «„Ученик дьявола“ с фотографиями постановки c мистером Эвансом» (1950), выпущенных компанией Dodd Mead. В 1955 году вышла запись «Отличные мгновения из зала славы Hallmark», выпущенная к 15-летию телешоу, где были представлены записи с участием Мориса Эванса в «Гамлете» и «Ричарде II». Компания  также выпустила фрагменты спектаклей «Гамлет» и «Ричард II» с Морисом Эвансом, а RCA Victor выпустила «Макбет» на пяти пластинках с Морисом Эвансом и Джудит Андерсон в главных ролях. Также выходила LP спектакля «Вырезка» 1960 года. В 1961 году Golden Record выпустила LP «Введение Мориса Эванса в Шекспира» с отрывками произведений Шекспира. В 1966 году Эванс записал пластинку с рассказами про Винни-Пуха и озвучивал «Как важно быть серьёзным» Оскара Уайльда.

Фильмография

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Киноактёры Великобритании
Родившиеся в 1901 году
Умершие в 1989 году
Киноактёры США
Актёры театра США
Лауреаты премии «Эмми» за лучшую мужскую роль в мини-сериале или фильме
Родившиеся в Дорчестере